Neuböck ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Neuböck (* 1965), österreichischer Dirigent und Komponist
 Max Neuböck (1893–1960), österreichischer Maler
 Peter Neuböck (1855–1928), österreichischer Bildhauer